

Консе — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Консе — село в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства